Als Kamelfelsen sind bekannt:
 
 Die Gipfelfelsen des Königstein (Westerhausen) im Harzvorland, Sachsen-Anhalt
 Der Camel Rock im Chiricahua National Monument, Arizona
 Kamel (Erzgebirge), ein Felsen bei Eibenstock, Sachsen
 Kamelfelsen (Geislingen), Felsen der Schwäbischen Alb mit Höhle bei Geislingen an der Steige